

Geografia do Brasil
Olinda — município de Pernambuco
Olinda (Nilópolis) — bairro de Nilópolis, Rio de Janeiro

Outros usos
Olinda (navio) — navio brasileiro torpedeado na Segunda Guerra Mundial
Olinda Esporte Clube, clube paranaense de futebol

Desambiguação
Desambiguações de topônimos